De Oostenrijkse voetbalclub Rapid Wien speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Rapid Wien

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 270.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Rapid Wien
Rapid Wien